Магомедкамиль Мусаевич Мусаев (1 февраля 1987; с. Атланаул, Буйнакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боксёр, призёр чемпионата России.

Спортивная карьера 
В 16 лет начал заниматься боксом. Завоевал несколько призовых мест на республиканских и всероссийских соревнованиях среди юниоров, потом дважды стал чемпионом Дагестана. В 2007 году приехал в Санкт-Петербург, начал тренировался в «Комплексной школе высшего спортивного мастерства» у мастера спорта Айгази Мутаева. В том же 2007 году стал чемпионом Санкт-Петербурга среди любителей. С 2010 года занимается у Андрея Токарева. В сентябре 2010 года на чемпионате России в северной столице стал бронзовым призёром. В октябре 2010 года на Кубке Европы в Харькове стал серебряным призёром. В марте 2011 года стал победителем международного турнира в Хорватии. В 2012 году дебютировал в профессиональном боксе. С 2013 по 2015 годы не занимался боксом, вернулся на ринг в 2016 году. В общей сложности провёл 4 боя, в трёх одержал победу и в одной поражение.

Статистика профессиональных боёв

Достижения 
 Чемпионат России по боксу 2010 — ;
 Кубок Европы по боксу 2010 — ;

Уголовное наказание 
21 сентября 2013 года на Думской улице в Санкт-Петербурге массовая драка с перестрелкой из травматических пистолетов. 9 октября 2013 года Мусаева задержали, ему вменяли статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Свидетель на суде показал, что он бил машину ногами. После решения Куйбышевского суда о заключении под стражу на время следствия его перевели в СИЗО № 4, где он провёл 4,5 месяца. Вышел по амнистии.

Личная жизнь 
Окончил Дагестанскую государственную сельскохозяйственную академию им. М. М. Джамбулатова, получил специальность инженер-механик. Жена — Джаврият, также уроженка Буйнакского района, — по приезде в Санкт-Петербург работала в супермаркете «Семья», сам же работал мастером в компании «Ленавтогаз».

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпион-дагестанец, задержанный после перестрелки на Думской улице, вернулся в бокс и в Петербург

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории